Серге́й Влади́мирович Александро́вский ( — ) — советский и российский учёный-строитель, доктор технических наук, профессор, почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук, участник Великой Отечественной войны. Ученик А. А. Гвоздева.

Биография 
С. В. Александровский окончил с отличием Днепропетровский инженерно-строительный институт, Новосибирский инженерно-строительный институт и аспирантуру МИСИ имени В. В. Куйбышева. Защитил докторскую диссертацию в НИИЖБ Госстроя СССР.

Является автором более 180 научных работ и 9 монографий. Обладатель 10 авторских свидетельств на изобретения.

Области научной деятельности
 теория тепло- и влагопроводности бетона
 теория ползучести бетона
 методология расчёта температурных и влажностных напряжений в бетонных и железобетонных конструкциях
 методология расчёта долговечности строительных конструкций

Награды 
 боевые правительственные награды
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники

Научные труды

Примечания

Литература 
 

Почётные члены РААСН